Cinasa activadora de CDK (del seu nom en anglès CDK-Activating Kinase), enzim que activa el cicle de la CDK
 cak també és el codi ISO 639-3 del kaqtxikel, llengua parlada pels kaqtxikels de Guatemala